Kotromanić ist der Familienname folgender Personen:

 Katarina Kosača-Kotromanić (1424–1478), letzte bosnische Königin
 Prijezda I. Kotromanić  (13. Jahrhundert – um 1287), slawonischer Magnat und bosnischer Banus
 Stjepan II. Kotromanić (1292–1353), erster bosnischer Herrscher, der eigene Münzen prägte
 Tvrtko I. Kotromanić (1338–1391), erster König Bosniens, siehe Tvrtko I.
 Prijezda II. (* ?; † um 1290), Banus
 Stjepan I. Kotroman, Banus
 Vladislav Kotromanić (1295 (?) - 1354) bosnischer Adeliger
 Stjepan Tomaš († Juli 1461), König Bosniens
 Stjepan Tomašević (* 1438; † Juni 1463 in Carevo Polje bei Jajce), König Bosniens

Siehe auch:

 Haus Kotromanić
 Geschichte Bosniens